Gustave Eiffel – ingegnere, costruttore tra l'altro dell'omonima torre a Parigi
 Torre Eiffel – torre a Parigi progettata da Gustave Eiffel
 Eiffel – impresa di ingegneria fondata da Gustave Eiffel
 Eiffel – linguaggio di programmazione
 Eiffel 65 – gruppo di musica elettronica/dance/pop

Ricerche correlate
 Eifel – regione della Germania